Karloman, Karlomann, Carloman eller Carlomann kan syfta på:

 Karloman (son till Karl Martell) (716-754), Maior domus av Austrasien, Alemannien och Thüringen från 741 till 747
 Karloman I, Karloman d.y. (751-771)
 Karloman av Bayern (830-880), en kung av Bayern 
 Karloman II, Karloman II (866-884), kung av Västfrankiska riket från 879 till sin död

Se även
 Karolinger – en frankisk ätt som övertog makten i frankerriket från merovingerna år 751 och härskade i och omkring dagens Frankrike under 700-900-talen